Ел Суфрахио има више значења:

 Ел Суфрахио (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Суфрахио (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику